Погудин — русская фамилия; имеет женскую форму Погудина.

 Известные носители 
 Погудин, Василий Иванович (1891—1957 или 1958) — начальник личной охраны В. М. Молотова, генерал-майор.
 Погудин, Владимир Анатольевич — советский борец классического стиля, чемпион Европы, мастер спорта СССР международного класса.
 Погудин, Олег Евгеньевич (род. 1968) — российский музыкант, исполнитель русских романсов, доцент, народный артист России.